Carcoxa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus coccifera;
 el nombre común de la planta Quercus faginea.